Ruprecht III. Falcký (5. května 1352 Amberg – 18. března 1410 Landskron) byl falcký kurfiřt a římskoněmecký král z dynastie Wittelsbachů.

Život 
Ruprecht byl synem Ruprechta II. Falckého a Beatrix, dcery sicilského krále Petra II. 27. června 1374 se v Ambergu oženil s Eliškou Norimberskou.

Roku 1400 se Ruprecht po sesazení Václava IV. stal římskoněmeckým králem. Ke zvolení došlo 20. srpna 1400 v Rhensu a korunován byl v lednu 1401 v Kolíně arcibiskupem Fridrichem III. ze Saarwerdenu. Zemřel roku 1410 a Eliška jej přežila o pouhý rok.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Literatura

Externí odkazy 
 
  Genealogie

Wittelsbachové
Falčtí kurfiřti
Římskoněmečtí králové
Wittelsbachové na římském trůně
Křesťané pruské křížové výpravy
Katoličtí panovníci
Narození v Ambergu
Úmrtí v Porýní-Falci
Pohřbení v kostele sv. Ducha v Heidelbergu
Narození 5. května
Narození v roce 1352
Úmrtí 18. března
Úmrtí v roce 1410
Muži